Il singolare del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Sofia Arvidsson era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Meilen Tu.

Venus Williams ha battuto in finale 6–1, 6–1, Shahar Peer.

Teste di serie

  Shahar Peer (finale)
  Tatiana Golovin (ritiro per un'infezione virale)
  Marion Bartoli (primo turno)
  Samantha Stosur (quarti, ritirata)
  Nicole Pratt (secondo turno)

 Shenay Perry (secondo turno, ritiro per infortunio)
 Venus Williams (campionessa)
 Jill Craybas (secondo turno)
 Vania King (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007